5,45 мм — калибр стрелкового оружия:
 5,45×39 мм — автоматный патрон.
 5,45×18 мм — пистолетный патрон.

Калибр 5,45 мм

en:5.45